Rousselet peut faire référence à :

Patronyme 
 Alexandre Rousselet (né en 1977), skieur de fond français ;
 André Rousselet (1922-2016), haut fonctionnaire et homme d'affaires français, fils de Marcel Rousselet, père de Nicolas et Philippe ;
 Bernard Rousselet (né en 1935), acteur français ;
 Charles-Frédéric Rousselet (1795-1881), évêque français ;
 François Louis Rousselet de Châteaurenault (1637-1716), militaire français, maréchal de France ;
 Gilles Rousselet (1610-1686), graveur parisien ;
 Jean Pierre Rousselet, maître écrivain français actif à Paris vers 1677-1736 ; 
 Louis Rousselet (1845-1929), géographe, archéologue et photographe français ;
 Marcel Rousselet (1893-1982), magistrat français, père d'André Rousselet ;
 Marie-Anne Rousselet (1732-1826), graveuse et illustratrice française ;
 Michel-Louis Rousselet (1746-1834), homme politique français ;
 Nicolas Rousselet, homme d'affaires français, président du groupe G7, fils d'André Rousselet ;
 Philippe Rousselet, producteur de cinéma français, fils d'André Rousselet ;
 Raoul Rousselet (décédé en 1323), évêque français ;
 Yannick Rousselet (1959-), écologiste et militant antinucléaire français.

Autre 
 la rue Rousselet, à Paris ;
 Le Mystère de la rue Rousselet, pièce de théâtre d'Eugène Labiche ;
 « Rousselet » désigne également une variété de poire de petite taille à la peau rougeâtre, parfois aussi nommée « girofle », elle a donné plusieurs variétés dérivées telles que la « rousselet de Reims »

Homonymie de patronyme